

Lokalizacje

Holandia 
 Assel – dzielnica Apeldoornu

Luksemburg 
 Assel – wieś

Niemcy 
 Assel – dzielnica Otterndorfu

Inne 
 assel – wiek geologiczny

Zobacz też 

 Asseln